Каиры — название населенных пунктов на Украине:

 Каиры — село в Коминтерновском районе Одесской области.
 Каиры — село в Горностаевском районе Херсонской области.
Каиры — до 1945 г. название села Кривая Балка в Саратском районе Одесской области.

См. также 
Кайры
Каири